Bernard Moullier est un sauteur à ski français.
 Jules Moulier est un prêtre, bertsolari, poète, écrivain et académicien basque français de langue basque.
 Julie Moulier est une actrice française.
 Yann Moulier-Boutang est un économiste et essayiste français. Il est le fils de Pierre Boutang.

Lien externe 
 

Patronyme auvergnat